Департамент Атреуко  () — департамент в Аргентине в составе провинции Ла-Пампа.

Территория — 3580 км². Население — 10153 человек. Плотность населения — 2,80 чел./км².

Административный центр — Макачин.

География 

Департамент граничит:
на севере — с департаментами Санта-Роса, Катрило
на востоке — с провинцией Буэнос-Айрес
на юге — с департаментом Гуатраче
на западе — с департаментами Тоай, Утракан

Административное деление
Департамент состоит из 5 муниципалитетов:
Макачин
Доблас
Мигель-Риглос
Ролон
Томас-Мануэль-де-Анчорена

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Ла-Пампа